Морис Жар () е френски филмов композитор и диригент.

Биография 

Морис Жар е роден на 13 септември 1924 година в Лион и умира на 29 март 2009 година в Лос Анджелис.

За филмовата си музика Морис Жар печели 3 награди Оскар, 4 награди Златен глобус, 2 награди БАФТА, 1 награда Грами. Баща е на Жан Мишел Жар.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски композитори
Филмови композитори
Композитори на 20 век
Носители на Грами
Носители на „Оскар“ за най-добра музика
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Сезар
Европейски филмови награди
Французи в САЩ
Лионци
Починали в Лос Анджелис
Починали от рак